Municipio Simón Bolívar puede referirse a alguno de los municipios de:

Venezuela 

 Simón Bolívar, municipio del estado Anzoátegui;
 Simón Bolívar, municipio del estado Miranda;
 Simón Bolívar, municipio del estado Zulia;
 Simón Bolívar, municipio del estado Mérida;

México 
 General Simón Bolívar, municipio del estado de Durango.